Nienhuys est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Han-Wen Nienhuys (né en 1975), programmeur néerlandais, créateur de Lilypond
 (1836-1927), homme d'affaires néerlandais de l'industrie du tabac
 (né en 1942), traducteur néerlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme